Borghi ima više značenja:
 Borghi, Alessandria
 Borghi, Forlì-Cesena
 Borghi, Padova
 Borghi, Savona